Гутянка, Дубівка (рос. Дубовка) — річка в Україні, у Ємільчинському й Новоград-Волинському районах Житомирської області, притока Случі (басейн Прип'яті) .

Опис 
Довжина річки приблизно 10 км. Висота витоку річки над рівнем моря — 210 м; висота гирла над рівнем моря — 192 м; падіння річки — 18 м; похил річки — 1,9 м/км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,87  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,13 . Річка формується декількома безіменними струмками.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Адамове. Тече на південний захід через Курчицьку Гуту. На південній околиці села Ходурки впадає в річку Случ, притоку Горині.

Іхтіофауна Гутянки 
У річці водяться щука звичайна, карась звичайний, пічкур, окунь та плітка звичайна.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 185 (Дубівка № 4)
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 167.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Ємільчинського району
Річки Новоград-Волинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці